Arcis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arcis-sur-Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Arcis-le-Ponsart, departementet Marne i regionen Grand Est,